Strothmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Strothmann (1927–2016), deutscher Journalist
 Jürgen Strothmann (* 1966), deutscher Historiker
 Karl Ernst Strothmann (1928–2021), deutscher Politiker (CDU)
 Karl-Uwe Strothmann (* 1965), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister der Stadt Beckum
 Lena Strothmann (geb. Magdalene Tacke; * 1952), deutsche Politikerin (CDU)
 Meret Strothmann (* 1963), deutsche Althistorikerin
 Rudolf Strothmann (1877–1960), deutscher Islamwissenschaftler
 Werner Strothmann (1907–1996), evangelischer Theologe und Syrologe; der erste Inhabers des Lehrstuhls für syrische Kirchengeschichte an der Universität Göttingen

Strothmann steht für:
 Strothmann (Brennerei), Spirituosenhersteller

Siehe auch:
 Strohmann (Begriffsklärung)
 Strotmann
 Stroetmann